Formula Atlantic sezona 2005 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo med 10. aprilom in 28. avgustom 2005.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

2005 v športu
2005